Пётр Сильве́стрович Кру́тиков (1861, Киев, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя — ?) — русский артист цирка, антрепренёр.

Биография 
Родился в 1861 году в городе Киеве Киевского уезда Киевской губернии Российской империи. Отец — генерал-майор.

Окончил юридический факультет Императорского университета Святого Владимира. Служил в канцелярии Киевского, Волынского и Подольского генерал-губернаторов, затем — в Киевской судебной палате.

В 1890 году оставил службу ради своего увлечения с детства — профессиональных занятий с лошадьми, и в том же году построил в Киеве манеж с конюшней и зрительным залом вместительностью в 200 человек, по образцу цирка Молье в Париже.

В 1897 году гастролировал в Париже, затем — в Москве, Одессе, Санкт-Петербурге. В 1903 году построил здание цирка «Гиппо-Палас» в Киев, вмещающего 2 тысячи зрителей и признанного одним из лучших цирковых помещений того времени.

После 1917 года иммигрировал в Италию.

Примечания

Литература 
 Кошкин, В. В. Кру́тиков, Пётр Сильвестрович // Т. 16. Крещение Господне — Ласточковые / гл. ред. Ю. С. Осипов. — : Откр. акц. о-во «Большая российская энциклопедия», 2010. — С. 133. — 751 с. — (Большая рос. энциклопедия). — 60 тыс. экз. — ISBN 978-5-85270-345-3.

Дополнительная литература 
 Ро­ма­нов­скiй, Д. С. Лю­би­тель­скiй циркъ П. С. Кру­ти­ко­ва. — Кiевъ, 1897.
 Saltarino, S. Das Artistentum und seine Geschichte. — Offenbach am Main, 1971
 Кош­кин, В. Кон­ный цирк. — , 2004.
 Дмит­ри­ев, Ю. А. Цирк в Рос­сии: от ис­то­ков до 2000 г. — , 2004.
 Ры­ба­ков, М. А. Ки­ев­ский цирк: лю­ди, со­бы­тия, судь­бы. — , 2006.

Цирковые артисты Российской империи
Выпускники Императорского университета Святого Владимира